GL eller gl med flera varianter kan avse:

 gl – ISO 639-kod för språket galiciska
 GL – ISO 3166-kod fört Grönland
 .gl – nationell toppdomän för Grönland
 GL – IATA-kod för flygbolaget Air Greenland
 GL – en modelbeteckning på bilar Grand Luxe, se Bilmodellbeteckningar
 GL – tidigare trafikhuvudman för Göteborgsregionen, 1983-1999, se Göteborgsregionens lokaltrafik